Division I Grupp A i världsmästerskapet i ishockey för herrar 2016 spelades 23–29 april 2016 i Katowice i Polen. Slovenien vann turneringen och flyttades upp till Toppdivisionen inför Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2017. Italien kom tvåa i turneringen och flyttades också upp till Toppdivisionen inför Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2017. Om värdlagen för VM 2017, Frankrike och Tyskland, hade slutat 7:a och 8:a i Grupp B av Toppdivisionen 2016 hade endast Slovenien flyttats upp, så skedde dock inte.

Deltagande lag 
Till turneringen var sex lag kvalificerade utifrån resultaten under VM 2015.

 – Nedflyttat från Toppdivisionen 2015
 – Nedflyttat från Toppdivisionen 2015
 
 

 – Uppflyttat från Division I Grupp B 2015

Tabell

Matchresultat

Referenser

2016 i Polen
Ishockey i Polen
Ishockeysäsongen 2015/2016
Sportevenemang i Polen
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2016